Le mot sasso signifie « caillou » en italien. On le trouve dans de nombreux toponymes et anthroponymes en Italie et en Suisse italophone.

Sciences et techniques 
 Gran Sasso est un astéroïde de la ceinture principale.
 L'Institut des sciences de Gran Sasso est une école internationale d'études avancées située à L'Aquila, en Italie.
 Le laboratoire national du Gran Sasso est un laboratoire souterrain de physique des particules de l'INFN, situé à proximité de la montagne du Gran Sasso en Italie.

Culture et société

Monuments 
 Le château de Sasso Corbaro est situé à Bellinzone, en Suisse.
 L'ermitage de Santa Caterina del Sasso est un ermitage catholique situé dans la commune de Leggiuno, dans la province de Varèse et la région de Lombardie, en Italie.
 « La Madonna del Sasso » est le nom de deux sanctuaires :
 l'un situé à Orselina près de Locarno, dans le canton du Tessin, en Suisse ;
 l'autre situé sur un éperon de granit au-dessus du lac d'Orta à  d'altitude, dans la commune de Madonna del Sasso, en Italie.

Voies de communication 
 La Calà del Sasso est un ouvrage de circulation en Vénétie (Italie).
 Le tunnel du Gran Sasso est un tunnel routier emprunté par l'autoroute A24 reliant Rome à la mer Adriatique en passant par L'Aquila et Teramo.

Anthroponyme 
 Sasso dei conti di Segni est un cardinal italien du .

 Francesco Sasso (~1720-1776), un peintre italien ;
 Pietro Sasso, un cardinal italien du  ;
 Sandy Eisenberg Sasso (1947-), une rabbin américaine ;
 Tom Sasso (1966-), un joueur américain de hockey sur glace ;
 Tommaso di Sasso, un poète italien du  ;
 Vincent Sasso (1991-), un footballeur français ;
 Will Sasso (1975-), un acteur canadien.

Toponyme 

 Sasso, une frazione de la commune italienne d'Asiago ;
 Sasso delle Dieci, un sommet dans les Dolomites en Italie ;
 Sasso delle None, un sommet dans les Dolomites en Italie ;
 Sasso di Castalda, une commune italienne de Basilicate ;
 Sasso Marconi, une commune italienne d'Émilie-Romagne ;
 , une localité de Castelnuovo di Val di Cecina, près de Volterra (province de Pise, Toscane), en Italie. Cette localité a donné son nom à la sassolite, un minéral de la famille des borates ;
 Castel di Sasso, une commune italienne de Campanie ;
 le Gran Sasso, un massif des Apennins en Italie ;
 le parc national du Gran Sasso e Monti della Laga, un parc national italien de  hectares, entre les régions des Marches, des Abruzzes et du Latium.
 Isola del Gran Sasso d'Italia, une commune de la province de Teramo dans les Abruzzes, en Italie ;
 Madonna del Sasso, une commune italienne dans la province du Verbano-Cusio-Ossola.